Фина́нсы ( — де́нежные сре́дства, де́ньги) в российской научной и учебной литературе определяются, как совокупность экономических отношений, возникающих в процессе формирования, распределения и использования централизованных и децентрализованных фондов денежных средств.

Важным элементом финансов служит категория распределения ресурсов. Данная категория является древней и существует ещё со времён рассвета человеческого общества. Например, в первобытном обществе охотники забили мамонта, но поделились с остальным племенем (женщинами, стариками, детьми), которые непосредственно в охоте участия не принимали — такая система отношений, основанная на распределении ресурсов, способствовала формированию человеческого социума, без чего невозможно было бы зарождение цивилизации и системы государственности. В современном государстве делятся уже финансовыми ресурсами, а во главе угла по-прежнему стоит система их распределения. Распределение не обязательно подразумевает безвозмездный характер получения финансовых ресурсов — наоборот, под распределением понимается как бы мена, обмен разнородных ресурсов. Например, пенсионер отдал свой многолетний труд и производил отчисления в социальные фонды государства, а государство по достижении гражданином определённого возраста распределяет уже новые поступления будущих пенсионеров и выплачивает их действительным пенсионерам. Многие исторические деятели спекулировали на понятии распределения во взаимосвязи с такими категориями как справедливость, равенство или, наоборот, неравенство, из-за чего сформировалось множество трактовок термина распределения ресурсов в теории финансов.

В западной научной и учебной литературе общих определений финансов обычно не дают, финансы трактуются довольно широко. Обычно конкретизируется, о каких финансах идёт речь: публичных, корпоративных или личных финансах. Под публичными финансами понимают процесс и механизм формирования и использования государственных ресурсов, баланса доходов и расходов, а также соответствующие методы контроля. Под корпоративными финансами подразумевают «надлежащее управление деньгами» или «искусство и науку управления деньгами». Таким образом, термины «финансовый менеджмент», «управленческие финансы», «корпоративные финансы» и «бизнес-финансы» практически эквивалентны и являются взаимозаменяемыми. Под теорией финансов подразумеваются теории арбитражного ценообразования, структуры капитала, портфельная теория, теория ценообразования финансовых активов, опционов и другие теории, основанные Г. Марковицем, У. Шарпом, Р. Мертоном, Ф. Модильяни, М. Миллером, Дж. Тобином, Ф. Блэком, М. Шоулзом и др.

Под «финансами» также понимают экономическую науку и дисциплину, изучающую соответствующую сферу экономических отношений.

Слово финансы часто используется в быту для обозначения денег.

Термин финансирование означает снабжение (обеспечение) денежными средствами.

Классификация финансов 
Традиционно финансы разделяют на публичные финансы (централизованные, государственные и муниципальные финансы) и частные финансы (децентрализованные). Последние включают в себя как корпоративные финансы (финансы организаций), так и финансы домохозяйств (личные и семейные финансы).

Наиболее существенный признак различия между публичными и частными финансами заключается в том, что перед общественными финансами и финансами частного сектора стоят разные цели. Главная цель частного сектора — получение прибыли, то есть максимально возможное увеличение меновой стоимости капитала путём воспроизводства и/или спекуляции. В свою очередь, цель общественных финансов — распределение и перераспределение общественных благ, потребляемых на общенациональном и региональном уровнях.

В связи с существенным отличием финансов домохозяйств от корпоративных финансов эти категории рассматриваются как отдельные, таким образом, в общем финансы классифицируют на:
 публичные финансы,
 корпоративные финансы,
 личные финансы.

В корпоративных финансах в связи со спецификой и особой ролью отдельно выделяются финансы сферы финансовых услуг, в первую очередь, финансы кредитных организаций (банков) и финансы страховых организаций. Иногда выделяются также финансы некоммерческих организаций, а также финансы малого бизнеса.

Финансовые научные дисциплины 
Финансы (в первую очередь, публичные) изучаются в рамках научных дисциплин «Финансы», «Финансы и кредит», «Финансы, денежное обращение и кредит». Данные дисциплины изучают деньги и социально-экономические отношения, связанные с формированием, распределением и использованием материальных ресурсов. Финансы — это прикладная экономическая дисциплина.

Управление финансами (в первую очередь, корпоративными) изучается в рамках дисциплины финансовый менеджмент, а также «финансы организаций (предприятий)». Управление финансами банка изучается обычно в рамках дисциплины «Банковское дело». Контроль над финансовыми потоками изучается в рамках дисциплины «Финансовый контроль».

Методы и модели анализа финансовой информации изучаются в рамках финансовой математики. Финансовая математика является основой управления финансами.

На уровне микроэкономики 
 Финансовая математика — набор инструментов для моделирования и поддержки принятия решений, используемый в различных отраслях финансов, в том числе при вычислении процентных ставок и финансовые инструменты.
 Инвестиции — критерии и методы выбора объекта для инвестиций в зависимости от рентабельности.
 Оценка стоимости активов — оценка стоимости финансовых активов (акций, облигаций, опционов, см. финансовый актив), компаний или недвижимого имущества.
 Финансовая политика — выбор способа финансирования компании, в целях оптимизации средневзвешенной стоимости капитала (WACC). Выбор оптимальной структуры капитала, политика дивидендов и т. п. являются центральными вопросами финансовой политики компаний.
 Современная портфельная теория — оптимизация распределения активов путём диверсификации. Изначально разработанная для финансовых рынков, эта дисциплина служит также в сфере корпоративных финансов. В целом, это управление рисками.
 Поведенческие финансы — выявление психологических факторов, индивидуальных и коллективных, влияющих на финансовые решения и их влияние на формирование цены, финансовые результаты.

На уровне макроэкономики 
 Денежно-кредитная политика и международные финансы — например, денежно-кредитная политика, осуществляемая центральными банками во взаимодействии с международными финансовыми организациями (МВФ, Всемирный банк, Банк международных расчётов, ЕИБ, ЕБРР и др.).

Основные финансовые концепции 
Финансовая активность (деятельность) — это применение ряда техник и процедур, которые частные лица и организации используют для управления своими финансами. Особенно важна при этом разница между доходами и расходами и оценка риска инвестиций.

Если доходы превышают расходы (то есть существует профицит), то разница может быть отдана в долг под проценты или вложена в какой-то бизнес или в покупку собственности. В этом суть финансовой деятельности — если есть свободные финансовые ресурсы, то они должны быть пущены в дело, чтобы приносить дополнительный доход.

Если расходы превышают доходы (то есть существует дефицит), то нужно восполнить недостающие финансовые ресурсы. Это можно сделать путём получения кредита, или путём выпуска акций или облигаций на бирже. В современном мире заёмщику не надо самому ходить и искать кредитора — можно пойти в банк или на биржу, и соответствующий финансовый институт за определённую комиссию найдёт кредитора. Или наоборот — для кредитора найдёт заёмщика. Собственно вся суть банковской и биржевой деятельности состоит в том, чтобы эффективно связывать нуждающихся с теми, у кого есть свободные средства.

Как уже говорилось ранее, банк служит посредником между заёмщиками и кредиторами. На практике это выглядит так: кредитор (вкладчик) приходит и кладёт свои свободные деньги на банковский счёт (депозит), чтобы получать со своего вклада процентный доход. Затем в банк приходит заёмщик, чтобы получить кредит. Банк выдаёт деньги вкладчика в кредит заёмщику под процент, а этот процент включает в себя и доход для вкладчика, и доход для самого банка, и ещё плюс некоторый процент для страхования риска невозвращения кредита.

Биржа тоже служит цели соединения кредиторов и заёмщиков, но, в отличие от банка, не располагает собственным «финансовым буфером», то есть не может отложить деньги на депозит, пока не появится заёмщик. Биржа может связать кредитора и заёмщика только в реальном времени. Банк же может отложить средства, то есть кредитор (вкладчик) может прийти в банк сегодня, а заёмщик (желающий взять деньги вкладчика в кредит) может появиться только через месяц.

Кроме того, биржа торгует вкладами и кредитами в опосредованной форме. Желающий взять кредит выпускает на биржу акции или облигации. Акция представляет собой долю владельца в компании-заёмщике, и, следовательно, одновременно служит и залогом по кредиту. Облигация это тоже вид кредита, но она, в отличие от акции, не даёт права собственности на компанию-заёмщика, хотя и может предусматривать какой-то отдельный залог. По акциям и облигациям тоже может выплачиваться процентный доход (дивиденды, купон). Если по акции не выплачивается дивиденд, то предполагается, что акция будет расти в цене, и кредитор, купивший акцию, сможет получить причитающуюся ему прибыль лишь после продажи подорожавшей акции.

Функции финансов 
Функции финансов в России различаются в зависимости от трактовок. Московская концепция выделяет следующие функции финансов:
 Распределительная — посредством финансов распределяется и перераспределяется внутренний валовой доход, благодаря чему денежные средства поступают в распоряжение государства, муниципалитета.
 Контрольная — заключается в их способности отслеживать весь ход распределительного процесса, также расходование по целевому назначению денежных средств, поступающих из федерального бюджета.
 Регулирующая — вмешательство государства в процесс воспроизводства через финансы (налоги, государственные кредиты и т. д.). Государство воздействует на воспроизводительный процесс через финансирование отдельных предприятий, проведение налоговой политики.
 Стабилизирующая — обеспечение граждан стабильными экономическими и социальными условиями.
А также фискальную и стимулирующую функции.

Согласно петербургской концепции различают следующие функции финансов:
 Формирования доходов бюджета;
 Осуществления расходов бюджета;
 Контроль исполнения бюджета.

Финансовые услуги 

Общий термин для описания услуг компаний, чья деятельность связана с денежными или инвестиционными услугами.

К финансовым услугам относят следующие виды услуг:
 Банковские услуги
 Инвестиционно-банковские услуги
 Страховые услуги
 Лизинговые услуги
 Факторинговые услуги

Финансовые рынки 

Финансовый рынок — это рынок, охватывающий прежде всего рынок капиталов и рынок денежных средств, представленный зачастую биржами. Обслуживает торговлю финансовыми активами, управляет финансовыми рисками и способствует инвестициям. Принято делить на следующие финансовые рынки:
 Фондовый рынок
 Срочный рынок
 Валютный рынок (Forex)
 Денежный рынок (рынок денежных средств)

По оценкам МВФ, текущая стоимость финансовых продуктов на мировом рынке в три с половиной раза превышает стоимость продукции реальной экономики.

Личные финансы 

Ведение личной бухгалтерии, планирование личных доходов и расходов (составление финансового плана) не является обязательным. Но использование подобных подходов позволяет более рационально использовать имеющиеся ресурсы. Обычно учитывают ряд типичных источников дохода и направлений затрат.

Доходы 
 заработок;
 причитающиеся пенсии и компенсации;
 доход от банковских вкладов;
 доход от сдачи в аренду недвижимости;
 доход от имеющихся ценных бумаг;
 доход от авторских прав и лицензий;
 прочие доходы.

При анализе выявляют резервы (например, неиспользованные активы) и рассматриваются варианты их использования либо продажи.

Расходы 
 налоги;
 оплата жилья и коммунальных услуг;
 оплата питания;
 медицинские услуги (в том числе медицинское страхование);
 погашение кредитов;
 покупка товаров длительного пользования;
 страхование рисков (собственности, здоровья и пр.);
 отчисления на пенсионные накопления;
 инвестиции;
 прочие расходы.

При долгосрочном финансовом планировании необходимо учитывать возможность инфляции.

Финансы предприятий 

Основная задача корпоративных финансов — финансовое обеспечение деятельности организации. Также важно нахождение оптимального баланса между доходностью бизнеса и финансовыми рисками. Для обеспечения текущих финансовых потребностей бизнеса обычно берутся краткосрочные банковские кредиты. Для обеспечения долгосрочных потребностей чаще выпускаются облигации или акции без фиксированного дивиденда. Такие стратегические решения о кредитах или выпуске акций в конечном счёте определяют саму структуру капитала организации.

Другая важнейшая сторона корпоративных финансов — это решения об инвестициях, то есть решения о вложении имеющихся свободных средств. Ведь инвестиция — это вложение свободного актива с надеждой, что он со временем увеличится в стоимости. Управление инвестициями — важнейшая сторона финансов на любом уровне, и корпоративный уровень не исключение. Перед принятием решения об инвестиции, нужно проанализировать следующие факторы:
 соотношение между: целью — периодом времени — инфляцией — неприятием рисков — налогами
 выбор между активной и пассивной стратегией хеджирования
 оценка эффективности портфеля инвестиций

Финансовый менеджмент в организациях во многом схож с бухгалтерским учётом. Но бухгалтерский учёт занимается учётом уже совершённых операций (и, следовательно, учётом «исторической» финансовой информации). А финансовый менеджмент смотрит в будущее и занимается анализом эффективности и планированием ещё предстоящих финансовых операций.

Финансы государства

Налоги и сборы 
Определение понятия налог представлено в ст. 8 Налогового кодекса РФ (своеобразной «налоговой конституции»).
Согласно указанному нормативному акту, налог — обязательный, индивидуально-безвозмездный платёж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности (хозяйственного ведения или оперативного управления) денежных средств, в целях обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований. Данное определение указывает на отличительные признаки налога от других видов платежей в бюджет: обязательность, индивидуальную безвозмездность, денежный характер (налоги нынешней налоговой системы могут иметь только денежную форму, в отличие от налоговой системы, действовавшей до введения в действие Налогового кодекса РФ) и целевую направленность платежа (для обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований).

Сборы — обязательные взносы, взимаемые с организаций и физических лиц, уплата которых является одним из условий совершения в отношении плательщиков сборов государственными органами, органами местного самоуправления, иными уполномоченными органами и должностными лицами юридически значимых действий, включая предоставление определённых прав или выдачу разрешений (лицензий). Из определения видны отличия сбора от категории налога: в частности сбор, в отличие от налога, является обязательным не всегда, а только в случае когда в отношении его плательщика те или иные государственные органы совершают «юридически значимые действия», то есть присутствует момент «индивидуальной возмездности».

Налоги сегодня — важнейшая и крупнейшая часть доходов государства (фискальная функция налогов). Манипулируя налоговыми ставками, государство может влиять на экономику, активируя ту или иную экономическую отрасль (или, допустим, географический регион), или наоборот, сдерживая рост в какой-то области (регулирующая функция налога).

Налоги бывают прямыми и косвенными. Прямой налог — это налог, взимаемый государством непосредственно с доходов или имущества налогоплательщика. Косвенный налог — налог на товары и услуги, устанавливаемый в виде надбавки к цене или тарифу. Косвенные налоги также действуют в форме акцизов (в том числе универсального акциза) и таможенных пошлин.

Вот основные налоги, обеспечивающие доход бюджетов бюджетной системы РФ:
 налог на добавленную стоимость
 налог на прибыль организаций
 акцизы
 налог на доходы физических лиц
 налог на имущество организаций
 налог на добычу полезных ископаемых (Россия)
 единый социальный налог
 государственная пошлина
 налог на игорный бизнес и др.

Современная налоговая система России строится на основе Налогового кодекса РФ и принятых в соответствии с ним законов субъектов и нормативных актов местного самоуправления, а также подзаконных актов различных органов исполнительной власти. Контроль за правильностью, полнотой и своевременностью внесения налогов, возложен на Федеральную налоговую службу, которая образована в составе Минфина РФ.

Налоговая система РФ имеет три уровня (федеральный, региональный уровень субъекта и местный). В данный момент налоговая система по количеству уровней не совпадает с системой бюджетной (фактически с 2006 г. введён 4-й «негласный» бюджетный уровень на уровне местных бюджетов: бюджеты муниципальных районов, бюджеты городских округов, бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга). Однако, данное, казалось бы, противоречие нареканий не вызывает, поскольку все местные налоги (а также часть федеральных налогов и налоговых режимов) поделены между местными уровнями в соответствующих их статусам пропорциях на основании положений Бюджетного кодекса РФ.

Государственный заём 
Отдельно нужно сказать о государственных облигациях (их ещё называют «облигации государственного займа»). Эти ценные бумаги выпускает правительство страны и распространяет внутри страны и за рубежом. Это как бы кредит, который берёт само государство для своих нужд. Разумеется, чем богаче и стабильнее государство, тем охотнее ему выдают кредиты и покупают его облигации. Поэтому США — это страна, имеющая самый большой в мире государственный долг. Многие страны мира (включая Россию) держат свои валютные резервы в ценных бумагах правительства США. Чем эффективнее может государство распорядиться взятыми в кредит деньгами, тем выгоднее брать кредит. И наоборот, если государство не может окупить проценты по кредиту, то займы становятся тяжкой обузой для государственного бюджета.

Распределение доходов 
Доходы государства распределяются по следующим основным расходным статьям:
 обороноспособность
 правоохранительная деятельность
 промышленность
 энергетика
 капитальное строительство
 жилищно-коммунальное хозяйство
 транспорт
 дорожное хозяйство
 
 наука
 здравоохранение
 образование
 спорт
 культура

Среди форм ассигнований выделяют субсидии, дотации и субвенции.

Финансовая экономика 

Финансовая экономика — это отрасль экономической науки, изучающая взаимосвязи между финансовыми величинами, такими как: цена, добавочная стоимость, акционерный капитал и пр. Финансовая экономика особенно концентрируется на изучении влияния реальных экономических показателей на финансовые показатели. Вот основные направления исследований:
 Оценка — определение реальной ценности актива
 Насколько высоки риски этого актива? (нахождение правильных учётных ставок)
 Какое движение наличности может вызвать актив? (дисконтирование денежных потоков)
 Какова рыночная цена сходного актива? (относительная оценка)
 Зависят ли финансовые потоки от какого-то другого актива или события? (производная оценка)
 Финансовые рынки и инструменты
 Товары
 Акции
 Облигации
 Инструменты валютного рынка
 Производные ценные бумаги
 Финансовые институты и правила

Трактовка термина «финансы»

«Западная» трактовка 
Современные трактовки термина финансы берут своё начало в камерализме — немецком варианте меркантилизма — науке, занимавшейся проблемой формирования и целевого использования государственной казны. Под финансами камералисты понимали управление доходами, предназначенными к употреблению на нужды государства. Понятия «камеральная наука» и «наука финансовая» в западной литературе иногда употреблялись как синонимы, но после того, как в структуре камерального хозяйства были учреждены камер-коллегии, в состав которых вошла полиция, термин «финансы» обрёл самостоятельный, более узкий смысл: «…отрасль правительственной деятельности, имеющая своей целью приобретение, сохранение и надлежащее употребление необходимых для государственной власти материальных ценностей и состоящая в ведении собственного хозяйства или в попечении о государственных доходах и расходах. Эти попечения правительства … составляют предмет так называемых финансов, финансового управления, правительственного хозяйства или хозяйства государственного» (в дореволюционной России термин употреблялся в том же значении, что и в Германии (см.).

В англоязычной литературе второй половины XIX — начала XX века термин «финансы» трактовался не так однозначно, как в немецкой. В частности, в словаре Вебстера (издание 1886 года) говорилось о том, что финансы — это «доходы (revenue) правителя или государства; иногда, доход физического лица». Таким образом, это определение отражает точку зрения узкого круга западных учёных той поры, согласно которой сфера финансов ограничивалась только доходами государства и, кроме того, указывает на употребление термина «финансы» не только применительно к общественному сектору экономики, но и к частному. Во второй половине XIX века в контексте финансов говорится не только о государственных доходах и расходах, но и о спекуляции ценными бумагами, накоплении капитала и процентной ставке по ссудному банковскому капиталу, как о важных аспектах финансовой науки (см., например). В книге английского автора Г. Кинга «Теория финансов» вообще не упоминается общественный сектор экономики, а речь идёт о прибыли, актуарных расчётах, простом и сложном проценте на ссудный капитал. В этом плане показательно и определение финансов Ф. Кливленда: «Финансы представляют собой отрасль бизнеса, которая имеет дело с получением и расходованием фондов, необходимых для оснащения и управления предприятием. … Что такое фонды? Как их получить? Как ими управлять? Ответы на три эти вопроса покрывают всю область финансов». И К. Маркс в своём «Капитале» употребляет термин «финансы» в контексте денежного капитала, банков и бирж.

Перенос смыслового содержания термина «финансы» с общественного на частный сектор экономики произошёл в результате метонимии (согласно книге К. Плена «Введение в общественные финансы» (1921)). Как следствие, используемый без уточняющих прилагательных («общественные» (public), «личные» (personal), «корпоративные» (corporate)), термин «финансы» получил более широкий смысл, нежели имел первоначально, и, помимо общественного сектора, стал охватывать вопросы капитала, прибыли, доходов и расходов предприятий и частных лиц. В этой связи, для исключения двусмысленности прилагательного «финансовый» (financial), возникшей в результате метонимии, К. Плен, а вслед за ним и М. Хантер указывали на то, что применительно к общественным финансам корректнее употреблять прилагательное «фискальный» (fiscal), говоря при этом «фискальный год», а не «финансовый год».

Употребление термина «финансы» без уточняющих прилагательных только по отношению к общественному сектору экономики, было характерно, прежде всего, для немецкой научной школы. Такая трактовка финансов отражает начальную стадию развития западной финансовой науки и в настоящее время утратила свою актуальность. Другая крайность — употребление термина «финансы» (без уточняющих прилагательных) только в контексте частного сектора экономики. Такой подход к трактовке термина нередко встречается и в современной учебной и научной западной литературе (см., например). Доминирующим подходом в современной западной литературе стало преимущественное употребление термина «финансы» с уточняющими прилагательными (public, personal, corporate) и широкая трактовка общего термина (без указанных прилагательных).

«Общественные финансы» связываются с деятельностью государства (или местной власти), заключающейся в получении и применении средств, необходимых для выполнения надлежащих функций, с процессом и механизмом формирования и использования государственных ресурсов, балансом доходов и расходов, соответствующим административным контролем. Некоторые авторы также подчёркивают, что предмет общественных финансов лежит на границе между экономикой и политикой, а также отмечают, что в современных обществах доходы и расходы органов государственной власти состоят, почти исключительно, из денежных поступлений.

В основе общественных финансов лежит теория распределения общественных благ. Суть её состоит в том, что существуют некоторые блага (национальная оборона, охрана общественного порядка, дороги и т. п.), потребность в которых не может быть удовлетворена и оплачена в индивидуальном порядке путём товарно-денежного обмена. Как следствие, потребность в таких коллективных благах не может быть реализована через рыночный механизм. Исходя из этого, распределение общественных благ берёт на себя государство в лице центральных и местных органов власти через бюджеты соответствующих уровней. «Государственные затраты являются частью потребления общества, в котором государство представляет собой регулирующий орган». Посредством фискальных и бюджетных инструментов общественные блага не только распределяются, но и перераспределяются. В частности, перераспределение может производиться путём комбинации высоких налогов на обеспеченных граждан, и субсидий гражданам с низкими доходами. Таким образом, путём перераспределения благ между высокодоходными и малообеспеченными слоями населения реализуется концепция социальной справедливости и гуманизма: «Если мы считаем, что моральный долг общества в целом, чтобы помочь слабым, то помощь бедным даёт общее благо».

Корпоративные финансы связаны с приобретением и распределением фондов или ресурсов корпорации с целью максимизации благосостояния акционеров, с эффективным и результативным управлением ресурсами, денежными потоками для достижения целей этой организации, что подразумевает «планирование и контроль за предоставлением ресурсов (там, откуда они привлекаются), распределение ресурсов (там, где они развёрнуты), окончательный контроль над ресурсами (эффективно ли используются или нет)». Западные авторы выделяют две ключевые концепции корпоративных финансов, которые имеют важнейшее значение в принятии решений — это соотношение между риском и доходностью и концепция временной ценности денег. Некоторые авторы определяют финансы как оценку и управление риском исходя из того, что, с точки зрения финансов, «корпорация это совокупность рискованных денежных потоков».

Советская трактовка 

Особое место в мировой финансовой науке занимает теория советских (социалистических) финансов, представляющая собой модифицированную версию западной теории общественных финансов, адаптированную к советской модели экономики и идеям марксизма.

К. Маркс в противовес теории распределения общественных благ посредством финансов и личных благ посредством рыночного обмена предложил схему распределения благ в обществе, основанном на коллективизме, которая предусматривала измерение стоимости не опосредовано через деньги, а напрямую через рабочее время (более широко — через труд). «Индивидуальное рабочее время каждого отдельного производителя — это доставленная им часть общественного рабочего дня, его доля в нём. Он получает от общества квитанцию в том, что им доставлено такое-то количество труда (за вычетом его труда в пользу общественных фондов), и по этой квитанции он получает из общественных запасов такое количество предметов потребления, на которое затрачено столько же труда». Такая схема распределения благ по квитанциям не предполагала существование денег, поэтому многие советские экономисты рассматривали период социализма как «начало перехода к прямому продуктообмену и отмиранию денег, кредита, финансов» и исходили из того, что после победы социализма «финансы будут „похоронены“ как пережиток капитализма». Однако, практика первых лет советской власти показала, преждевременность отказа от денег в качестве меры стоимости. Коммунистическая идеология вынуждена была признать, что деньги останутся в СССР как инструмент буржуазной экономики, который, по словам И. Сталина, «взяла в свои руки Советская власть и приспособила к интересам социализма».

Ключевой отличительной особенностью советской модели экономики уже к концу второй пятилетки (1938 год) являлось то, что доля общественной собственности составляла 98,7 % всех производственных фондов страны (оставшиеся 1,3 % — в личной собственности колхозников и мелких кустарей). То есть вся экономика фактически имела статус общественной, а государство от имени общества полностью взяло на себя распределение благ. Из государственного бюджета СССР покрывались не только расходы, традиционно характерные для капиталистической модели экономики (по государственному управлению, национальной обороне, охране правопорядка, строительству дорог и т. п.), но и основная доля затрат по расширенному воспроизводству (производственные капитальные вложения). Госбюджет СССР фактически стал общественным инвестиционным фондом под управлением государства, через который производилось перераспределение ресурсов между различными предприятиями и отраслями общественного хозяйства. Поэтому советская трактовка «финансов» была основана именно на таком характере советской экономики, «советских» или «социалистических» финансов.

Начало формированию научных подходов к трактовке общественных финансов, учитывающих реалии социалистической модели экономики, положила научная дискуссия на совещании, проведённом в 1944 году Управлением учебных заведений Министерства финансов СССР. Основными итогами дискуссии являлись:
 Рассмотрение советских финансов как системы денежных отношений, связанных с действием закона стоимости.
 Такое расширение предмета учения о советских финансах, которое в той или иной мере включает в себя денежные отношения внутри государственного производственного сектора и взаимоотношения государства и его производственного сектора с колхозно-кооперативным производственным сектором и с населением.
Дискуссия оказала серьёзное воздействие на весь дальнейший ход развития советской финансовой науки. Под её влиянием на протяжении последующих двадцати пяти лет в СССР сформировались три научные концепции советских финансов: распределительная, воспроизводственная и концепция Э. А. Вознесенского (иногда называемая правовой концепцией).

Распределительная концепция 
Автором данной (наиболее распространённой) советской концепции общественных финансов, является В. П. Дьяченко (московская школа), считавший, что «отказываться в применении к социалистическому обществу от исторически сложившегося понятия государственных финансов нет никаких оснований». Имелось в виду представление о финансах, как о распределительных денежных отношениях, связанных с существованием и функционированием государства, что предусматривалось западной теорией распределения общественных благ. Однако, под термином «распределение» стали подразумевать не только распределение общественных благ между сферой производства и сферой потребления, но и процесс дробления валовой денежной выручки на общественных производственных предприятиях (т. н. «первичное распределение»). Таким образом, исходная концепция была адаптирована к условиям советской модели экономики путём скрытого терминологического указанного соглашения. Кроме того, ввиду полного обобществления производственного сектора, для обозначения различия между общественными фондами (в принятом западной наукой понимании этого словосочетания) и фондами частных предприятий, тоже ставших в СССР общественными, были введены понятия «централизованные фонды» и «децентрализованные фонды». Таким образом финансы (социалистического государства) определялись как «система денежных отношений, на основе которых через плановое распределение доходов и накоплений обеспечивается образование и использование централизованных и децентрализованных фондов денежных ресурсов государства в соответствии с его функциями и задачами».

Ещё больше подчёркивало различие социалистических финансов от капиталистических разделение финансов предприятий на производственную и распределительную составляющие. При этом в состав «финансов социалистического государства» вошло так называемое «первичное распределение» (валового дохода по различным фондам предприятия), а «производственная» составляющая — отношения, возникающие в процессе производства и реализации продукции и опосредствующие этот процесс, то есть денежная сторона отношений в процессе движения стоимости в производственной форме (основных фондов, сырья, комплектующих, готовой продукции) — была выделена в самостоятельную категорию «финансы отраслей народного хозяйства СССР».

Советские финансовые теоретики выделяли наряду с общепризнанной распределительной (перераспределительной) функцией общественных финансов также и контрольную функцию. Первая функция — общая для государственных финансов любых формаций, однако в социалистической экономике распределительная функция сводилась не только к перераспределению денежных ресурсов, но распространялась также на отношения первичного распределения национального дохода. Контрольная функция была определена как специфическая функция советских финансов. При этом термин «перераспределение» в советской финансовой теории утратил свой первоначальный смысл (распределения от богатых к бедным) и трактовался как распределение того, что поступило в госбюджет после т. н. «первичного распределения» внутри производственных предприятий. Благодаря такому «перераспределению» в СССР могли существовать планово убыточные предприятия и даже целые отрасли, убытки которых покрывались через госбюджет за счёт прибыли других общественных предприятий и отраслей.

Воспроизводственная концепция 
Автором данной концепции является А. М. Александров (ленинградская школа). Воспроизводственная концепция принципиально отличалась от распределительной тем, что денежные отношения внутри предприятий не делились на распределительную (т. н. «первичное распределение») и воспроизводственную (т. н. опосредствование) составляющие, а объединялись в одно целое под называнием «опосредствование производственного процесса» и полностью включались в предметную область, охватываемую понятием «финансы социализма». В результате такого подхода все денежные отношения, входящие в понятие «финансы социализма», представляли собой систему из двух типов отношений — «опосредственных» и «распределительных» (в подлинном смысле этого слова, изначально принятом в западной теории распределения общественных благ). При этом финансы, помимо контрольной и распределительной, наделялись функцией «опосредствования кругооборота производственных фондов». «В этой функции финансы обслуживают не только фазы кругооборота „Д — Т“ и „Т — Д“, но и фазу движения фондов предприятий в их производственной форме».

Таким образом, финансы (социалистические) определяются как «система денежных отношений, опосредствующих кругооборот производственных фондов в народном хозяйстве на расширенной основе и обеспечивающих образование и использование различных фондов для удовлетворения разнообразных потребностей социалистического общества».

Многолетняя научная дискуссия между сторонниками распределительной и воспроизводственной концепций по существу сводилась к тому, в какой мере следует включать финансы советских предприятий и отраслей народного хозяйства в состав общественных финансов. При этом, обе концепции исключали из финансов социализма личные финансы и финансы непроизводственных предприятии и организаций, к которым относились все учреждения здравоохранения, образования, культуры и спорта. Таким образом, воспроизводственная концепция тоже не охватывала всю предметную область финансов.

Правовая концепция 
Автором данной концепции является Э. А. Вознесенский (ленинградская школа). Он исходил из того, что, во-первых, финансовые отношения, в том числе налоги, суть стоимостные (денежные) и, во-вторых, лишь те денежные отношения являются финансовыми, которые регламентированы государством. В основе такого подхода лежит одно из отличий общественных финансов от финансов частного сектора, принятых западными финансовыми теоретиками. К. Шоуп характеризует это отличие «степенью беспристрастности правил, по которым правительство распределяет свои услуги и … бремя покрытия расходов». Беспристрастность предполагает, что правила установлены декретом и поддержаны санкциями, одинаково применимыми ко всем нарушителям. Семья же «распределяет среди своих членов товары, потребляемые в домохозяйстве по неофициальным и часто меняющимся критериям»

Таким образом, в рамках данной концепции, финансы представляют собой «систему денежных отношений, имеющих императивную форму». Поскольку жёсткой императивной регламентации в СССР подвергалась не только сфера распределения общественных благ, как это было в капиталистических странах, но и сфера производства вместе с непроизводственной, то, по версии Э. А. Вознесенского, система социалистических финансов охватывала почти всю предметную область. Исключение составляла только часть денежных отношений, относимых западной научной школой к понятию «личные финансы», поскольку последние не носят императивной формы, за исключением «уплаты налогов, страховых платежей, возврата ссуд и др.» При этом закупки промтоваров и продовольствия (по сути — товарно-денежные отношения), проводимые бюджетными организациями, Э. А. Вознесенский причислял к финансам социалистического государства на том основании, что госзакупки также подвергались жёсткой регламентации.

Постсоветский период 
В учебной литературе по финансам, издаваемой после распада СССР на постсоветском пространстве, главным образом, продолжают излагаться основные теоретические концепции советских (общественных) финансов. При этом дефиниции категории финансы, как правило, повторяют (без прилагательных «советские» и «социалистические») дефиниции из советских учебников. Исключением является концепция, разработанная С. П. Захарченковым., согласно которой финансы представляют собой целенаправленное движение меновой стоимости капитала в денежном измерении

Финансовая информация 

Крупнейшие информационные агентства финансовой информации:
 Reuters
 Bloomberg
 Google Finance
 Yahoo! Finance
 Росбизнесконсалтинг

См. также:
 Финансовый анализ
 Асимметричность информации
 Инсайдерская информация
 Проспект ценных бумаг
 IFX ( — стандарт (спецификация) интерактивного обмена финансовой информацией, основанный на XML
 Единый стандарт отчётности
 Аудиторский отчёт
 Инвестиционный меморандум#Финансовая информация
 Финансовое моделирование

См. также 

 Рыночная экономика
 Макроэкономика
 Глобализация
 Капитал
 Банковская система
 Бюджет
 Бухгалтерский учёт
 Аудит
 Финансирование
 День финансиста
 Финансовая грамотность

Финансовые учреждения и организации 
 Министерство финансов Российской Федерации
 Федеральная налоговая служба России
 Центральный банк Российской Федерации
 Московская биржа

Примечания

Литература

Ссылки 

 Журнал о корпоративных финансах
 Список центральных банков, финансовых министерств и статистических агентств
 
 
 Захарченков С.П. Трактовка финансов в зарубежной литературе. // Бизнес-информ. — Харьков: ХНЭУ. — 2011. — N 4. — С. 122—128
 «Yahoo! Finance» — портал личных финансов
 «CNN Money» — Личные финансы от компании CNN